A 2023-as Superbike-világbajnokság a bajnokság 36. idénye lesz. A szezon február 26-án veszi kezdetét Ausztráliában. Az egyéni címvédő Álvaro Bautista , míg a gyártóknál a Ducati.

Versenynaptár 

Az előző szezon utolsó helyszíne ebben az évben évadnyitó lesz és Indonézia is előrelép a második helyre. Első körben a versenynaptárból kimaradt a másik 2022-es portugál helyszín, Estoril.

Csapatok és versenyzők 
2022 novemberében az alábbi indulók ismertek.

Újoncok 
Az előzetes nevezések alapján ebben a szezonban fog bemutatkozni ebben a kategóriában az előző évi Supersport-világbajnokság első két helyezettje: a bajnok svájci Aegerter (aki emellett a 2022-es MotoE-világkupa bajnoka is) a Yamahával lép feljebb miként az ezüstérmes olasz Baldassarri is. Az ausztrál Gardner a MotoGP-ből érkezik a szériába.

A szezon menete

Versenyzők
Pontrendszer

Jegyzetek

További információk

Superbike
2023